Göschl oder Goeschl ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Göschl (* 2005), österreichischer Fußballspieler
 Bettina Göschl (* 1967), deutsche Kinderbuchautorin
 Gerfried Göschl (1972–2012), österreichischer Höhenbergsteiger
 Heinrich Göschl (1839–1896), deutscher Bildhauer
 Ignaz Göschl (1773–1847), bayerischer Generalmajor
 Johannes Berchmans Göschl (* 1941), deutscher Theologe
 Rainer Göschl (* 1940), österreichischer Bergsteiger
 Roland Goeschl (1932–2016), österreichischer bildender Künstler, Bildhauer und Kunstprofessor

Göschl ist der Name folgender Orte:

 Göschl (Gemeinde St. Urban), Ortschaft der Gemeinde St. Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Siehe auch:
 Göschel